Klenová (okres Klatovy), een gemeente in Tsjechië
 Klenová (okres Snina), een gemeente in Slowakije